Microtus townsendii és una espècie de talpó que es troba al Canadà i als Estats Units.

Referències

Enllaços externs 
  

Townsendii